Zúñiga, een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
 Zuniga (geslacht), een geslacht van de springspinnen (Salticidae)